Амапа може да се отнася за:

 Амапа, един от 26-те щата на Бразилия;
 Амапа, езеро в Бразилия, на десния бряг на река Акри;
 Амапа, град в едноименния бразилски щат;
 Амапа, дървесен вид от семейство Apocynaceae;
 Амапа, един от микрорегионите на едноименния щат;
 Амапа, бразилски квартал в Сантарен, щат Пара;
 Амапа, бразилски квартал в Дуки ди Кашиас, щат Рио де Жанейро.
 Амапа, град в мексиканския щат Наярит.
 Амапа Гранди, река в щата Амапа;
 Амапа Клуби, бразилски футболен клуб на град Макапа;